Иван Якубовский:
 Якубовский, Иван Игнатьевич (1912—1976) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Якубовский, Иван Иосифович (1838—1911) — генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи.